

Patronyme 

 Sam Philipe, sculpteur israélien.

Pseudonyme 

 Anne Philipe
 Anne-Marie Philipe
 Gérard Philipe